SAP Open 2013 — 124-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Милош Раонич (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Три из своих четырёх титулов в основном туре ассоциации Милош Раонич выигрывает на этом турнире.

Парный разряд

Факты 
 Франк Мозер с 4й попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 Мировой тур ATP 2013
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2013 года
2013